

Учали — місто, районний центр Башкортостану
 Учали — село, Учалинський район, Башкортостан

Див. також 
 Учалинська сільська рада
 Учалинський район